WDC steht als Abkürzung für:

 The Walt Disney Company, Unterhaltungskonzern
 Watchdog Counter, Systemüberwachungskomponente, siehe Watchdog
 Web Developer Conference: Webentwicklungs-Konferenz
 Western Design Center, US-amerikanischer Prozessorhersteller
 Western Digital Corporation, US-amerikanisch Herstellerin von Elektronikkomponenten wie Festplattenlaufwerken, Speicherprodukten oder Controllern; auch dessen NASDAQ-Abkürzung
 Whale and Dolphin Conservation: Wal- und Delfinschutzorganisation
 World Data Center, „Welt-Daten-Zentrum“, Globales System von Datenzentren des Internationalen Wissenschaftsrats (ICSU), davon in Deutschland drei:
 WDC-MARE: World Data Center for Marine Environmental Sciences, „Weltdatenzentrum für marine Umweltwissenschaften“
 WDC-RSAT: World Data Center for Remote Sensing of the Atmosphere, „Weltdatenzentrum für Fernerkundung der Atmosphäre“
 WDCC: World Data Center for Climate, „Welt-Klimadatenzentrum“
 World Dance Council, „Welt-Tanz-Rat“, Tanzorganisation
 World Darts Council, „Welt-Dart-Rat“, Gründungsname der Professional Darts Corporation
 World Diamond Council, „Welt-Diamanten-Rat“

Abkürzung